По́нти-ди-Сор (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегри. Численность населения — 11 тыс. жителей (город), 18,1 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алту-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу.

Покровителем города считается Франциск Ассизский ().

Расположение 
Город расположен в 51 км западнее города Порталегре.
 
Муниципалитет граничит:
 на северо-востоке — муниципалитеты Гавиан, Крату
 на востоке — муниципалитет Алтер-ду-Шан
 на юго-востоке — муниципалитет Авиш
 на юге — муниципалитет Мора
 на юго-западе — муниципалитет Коруши
 на северо-западе — муниципалитеты Шамушка, Абрантиш

Население

История 
Город основан в 1199 году.

Районы

См. также 
 Порталегре (округ)
 Муниципалитеты округа Порталегре
 Районы округа Порталегре

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 

Муниципалитеты округа Порталегри
Города Португалии